Eastbourne, East Sussex, Anglaterra
 Eastbourne (districte)
 Eastbourne (Durham), Anglaterra
 Eastbourne (Nova Zelanda)